Les Globe Soccer Awards, communément appelés Dubaï d'or, sont des prix de football organisés par l'Association européenne des clubs (ECA) en collaboration avec l'Association européenne des agents de joueurs (EFAA) et décernés par l'organisation Globe Soccer.

La cérémonie de remise des prix a lieu dans la ville de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, qui réunit les principaux représentants du monde du football (FIFA, ECA, UEFA), la Ligue des Émirats Arabes, les grands clubs mondiaux et leurs dirigeants, encourageant une échange de vues sur le monde du football en tant qu'objectif majeur, parallèlement aux questions liées aux transferts et au marché du football.

La première réunion a eu lieu en 2009, mais les premiers prix n'ont été décernés qu'en 2010, trois étant décernés. 

En 2011, le nombre de prix et de catégories a augmenté, atteignant jusqu'à six. 

L'édition 2012 en a livré un plus grand nombre, atteignant dix catégories liées au football.

Palmarès

Années 2010

2010 
En décembre 2010, lors du gala de clôture, l'Audi Football Night, les gagnants des Globe Soccer Awards ont été annoncés.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Années 2020

2020

2021

Récompenses du siècle 
Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards 2012, l'organisation a décidé de décerner un prix spécial pour récompenser le meilleur joueur du 20e siècle.

De même, lors de la cérémonie des Globe Soccer 2020 Awards, l'organisation a décidé de décerner simultanément une série de prix spéciaux connus sous le nom de 21st Century Awards, qui visent à récompenser les personnalités les plus importantes du football de la période 2001-2020. 

La cérémonie de remise des prix a réuni différentes personnalités liées au monde du football, dans laquelle met en évidence le président de la FIFA Gianni Infantino qui avait prononcé un discours lors de la conférence.

Prix du meilleur joueur de l'année

Prix du meilleur entraîneur de l'année

Diplôme du meilleur club de l'année

Voir également 
 Ballon d'or
 Liste des lauréats des The Best FIFA Football Awards
 Joueur de l'année de l'UEFA

Références

Lien externe 

Distinction fondée en 2010
Palmarès de football